

Sigle 
 Unione Aragonese (Chunta Aragonesista) – partito politico spagnolo

Astronomia 
  Cha – abbreviazione della costellazione del Camaleonte

Codici 
 CHA – codice nazionale del CIO del Ciad
 CHA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lovell Field di Chattanooga (Stati Uniti d'America)
 cha – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua chamorro

Persone 
 Cha Bum-kun (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
 Cha Dong-min (1986) – ex taekwondoka sudcoreano
 Cha Du-Ri (1980) – ex calciatore sudcoreano
 Cha Gi-suk (1986-2021) – ex calciatore sudcoreano
 Cha Jong-hyok (1985) – calciatore nordcoreano
 Cha Jun-hwan (2001) – pattinatore sudcoreano
 Cha Sang-Hae (1965) – ex calciatore sudcoreano
 Cha Ye-ryun, pseudonimo di Park Hyun-ho (1985) – attrice sudcoreana